Чемпионат мира по лёгкой атлетике проводится Международным Паралимпийским комитетом (МПК). Соревнуются атлеты с физическими, а также умственными отклонениями. До 2011 года, чемпионат проводился раз в четыре года, но после стал проводиться раз в два года. Первый чемпионат мира прошёл в 1994 году в Берлине.

Чемпионаты

См. также 
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике

Примечания

Ссылки 
 Профиль IPC 

 
Лёгкая атлетика